Presa Las Mercedes är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Cuencamé och delstaten Durango, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa Las Mercedes ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa Las Mercedes är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Presa Las Mercedes. Runt Presa Las Mercedes är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Fe,  km nordost om Presa Las Mercedes. Omgivningarna runt Presa Las Mercedes är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Durango (delstat)